Etzella Ettelbruck steht für:

 BBC Etzella, einen luxemburgischen Basketballverein
 Etzella Ettelbrück, einen luxemburgischen Fußballverein